Квалификације за Светско првенство у одбојци 2014. је одржано од 24. маја 2013. до 5. јануара 2014. У европским квалификацијама је учествовало 28 репрезентација од којих су се пет квалификовале на светско првенство. Пољска се као домаћин директно квалификовала, а Русија и Италија су се квалификовале преко европског првенства где су заузеле прво, односно друго место.

Прва рунда

Жреб

Група А -  Загреб

Група Б -  Љубљана

Група Ц -  Раквере

Група Д -  Кортрајк

Група Е -  Халмстад

Група Ф -  Скопље

Група Г -  Лимасол

Друга рунда

Група Х -  Алмере

Трећа рунда

Група И -  Опава

Група И -  Ниш

Група К -  Лудвигсбург

Група Л -  Париз

Група М -  Попрад

Најбоља другопласирана репрезентација 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Пољској
Спорт у 2014.